Сан Хосе де ла Ера има више значења:

 Сан Хосе де ла Ера (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Хосе де ла Ера (Ветагранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику